Zmagania mężczyzn do 80 kg to jedna z czterech męskich konkurencji w taekwondo rozgrywanych podczas Letnich Igrzysk Olimpijskich 2012. Pojedynki w tej kategorii wagowej zostały stoczone 10 sierpnia w hali ExCeL.

Harmonogram 
Wszystkie godziny podane są w czasie brytyjskim letnim (UTC+01:00).

Rozstawieni zawodnicy 
 Ramin Əzizov
 Issam Chernoubi
 Ahmed Abdelrahman
 Lutalo Muhammad
 Nicolás García
 Sébastien Michaud
 Sebastián Crismanich
 Mauro Sarmiento

Turniej

Klucz 
 SDP - wygrana przez punkt nagłej śmierci

Turniej główny

Repasaże

Przypisy 

Taekwondo na Letnich Igrzyskach Olimpijskich 2012